Die Beachhandball-Weltmeisterschaft (offiziell Beach Handball World Championship) ist ein alle zwei Jahre stattfindender Beachhandballwettbewerb für die besten männlichen und weiblichen Nationalmannschaften. Er wird seit 2004 von der Internationalen Handballföderation (IHF) veranstaltet.

Eine erste für 2001 angesetzte Weltmeisterschaft wurde 2001 kurzfristig abgesagt, dafür wurden die etwas später durchgeführten World Games in den Rang inoffizieller Weltmeisterschaften erhoben.

Wettbewerbe der Frauen

Platzierungen der Frauen-Nationalmannschaften

Wettbewerbe der Männer

Platzierungen der Männer-Nationalmannschaften

Ranglisten 

Die Resultate der inoffiziellen Weltmeisterschaften im Rahmen der World Games 2001 gehen nicht in die Wertung ein.

Literatur 
 Alex Gehrer, Frowin Fasold und Stefanie Klatt: Beach Handball for Beginners. History, Organization, Rules and Gameplay. Springer-Verlag, Heidelberg 2022, ISBN 978-3-662-64565-9, S. 13–15.

Weblinks 
 Beachhandball-Weltmeisterschaft auf der Seite der International Handball Federation (IHF)

Einzelnachweise 

 
 
Erstveranstaltung 2004